Mužská dvouhra Rogers Cupu 2019 probíhala v první polovině srpna 2019. Do singlové soutěže montréalského tenisového mastersu hraného na tvrdém povrchu nastoupilo padesát šest hráčů. Z kvalifikace se probojovalo osm tenistů, z toho sedm řádně a John Millman jako šťastný poražený.

Vítězem se stal obhájce trofeje a druhý hráč žebříčku Rafael Nadal ze Španělska, jenž ve finále hladce zdolal ruskou turnajovou osmičku Daniila Medveděva po dvousetovém průběhu. V probíhající sezóně si připsal třetí turnajové vítězství, které představovalo osmdesátý třetí singlový titul na okruhu ATP Tour. Celkově také získal třicátý pátý vavřín v sérii Masters, kde figuroval na prvním místě. Canada Masters se stal jeho první událostí mistrovské série s tvrdým povrchem, z níž si 33letý Nadal odvezl pátý titul, a jedna trofej mu scházela na rekordní počet Ivana Lendla. Medveděv odehrál své premiérové finále turnaje série Masters.

Nasazení hráčů 
Osm nejvýše nasazených hráčů obdrželo volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze 
{{Pavouk 8-3
| RD1=Čtvrtfinále
| RD2=Semifinále
| RD3=Finále

|team-width=175

|RD1-seed1=1
|RD1-team1= Rafael Nadal|RD1-score1-1=2
|RD1-score1-2=6|RD1-score1-3=6|RD1-seed2=7
|RD1-team2= Fabio Fognini
|RD1-score2-1=6|RD1-score2-2=1
|RD1-score2-3=2

|RD1-seed3=16
|RD1-team3= Gaël Monfils|RD1-score3-1=6|RD1-score3-2=3
|RD1-score3-3=77|RD1-seed4=10
|RD1-team4= Roberto Bautista Agut
|RD1-score4-1=4
|RD1-score4-2=6|RD1-score4-3=62

|RD1-seed5=6
|RD1-team5= Karen Chačanov|RD1-score5-1=6|RD1-score5-2=6|RD1-score5-3=
|RD1-seed6=3
|RD1-team6= Alexander Zverev
|RD1-score6-1=3
|RD1-score6-2=3
|RD1-score6-3=

|RD1-seed7=8
|RD1-team7= Daniil Medveděv|RD1-score7-1=6|RD1-score7-2=6|RD1-score7-3=
|RD1-seed8=2
|RD1-team8= Dominic Thiem
|RD1-score8-1=3
|RD1-score8-2=1
|RD1-score8-3=

|RD2-seed1=1
|RD2-team1= Rafael Nadal|RD2-score1-1=w/o
|RD2-score1-2=
|RD2-score1-3=
|RD2-seed2=16
|RD2-team2= Gaël Monfils
|RD2-score2-1=
|RD2-score2-2=
|RD2-score2-3=

|RD2-seed3=6
|RD2-team3= Karen Chačanov
|RD2-score3-1=1
|RD2-score3-2=66
|RD2-score3-3=
|RD2-seed4=8
|RD2-team4= Daniil Medveděv|RD2-score4-1=6|RD2-score4-2=78|RD2-score4-3=

|RD3-seed1=1
|RD3-team1= Rafael Nadal|RD3-score1-1=6|RD3-score1-2=6|RD3-score1-3=
|RD3-seed2=8
|RD3-team2= Daniil Medveděv
|RD3-score2-1=3
|RD3-score2-2=0
|RD3-score2-3=
}}

 Horní polovina 
 1. sekce 

 2. sekce 

 Dolní polovina 
 3. sekce 

 4. sekce 

 Kvalifikace 
 Nasazení hráčů 

 Kvalifikanti 

 Šťastný poražený 
  John Millman'''

Pavouky kvalifikací

První kvalifikant

Druhý kvalifikant

Třetí kvalifikant

Čtvrtý kvalifikant

Pátý kvalifikant

Šestý kvalifikant

Sedmý kvalifikant

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Rogers Cup 2019